Финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 года стал 16-м финалом самого важного футбольного события Северной Америки, завершив розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ 2021, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНКАКАФ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 1 августа 2021 года на стадионе «» в Парадайсе. В финале встречались сборная США (двенадцатый раз в финале) и действующий чемпион, сборная Мексики (десятый раз). Это был седьмой финал Золотого кубка, в котором участвовали Мексика и США, и второй финал подряд. Из предыдущих шести финалов Мексика побеждала пять раз — в 1993, 1998, 2009, 2011 и 2019 годах. США выиграли только в 2007 году перед этим матчем.

Победителем турнира в седьмой раз стала сборная США, выигравшая в финале со счётом 1:0 благодаря голу Майлза Робинсона в дополнительное время.

Путь к финалу

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Золотой кубок КОНКАКАФ, goldcup.org

2021
Футбол
Международные спортивные соревнования в Неваде
Спорт в США в 2021 году
Матчи сборной США по футболу
Матчи сборной Мексики по футболу